A Revista Canção Nova é uma publicação mensal editada pela Fundação João Paulo II, a qual é mantenedora da comunidade católica Canção Nova.

A revista, que tem 16 páginas, é distribuída gratuitamente aos sócios do Clube da Evangelização , entidade que reúne os contribuintes da comunidade. Na edição de nº 108 , de dezembro de 2009, a publicação teve uma tiragem de 627.000 unidades.

A Revista Canção Nova é impressa pela "Esdeva Indústria Gráfica S.A.". O Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas ISSN da publicação é 1806-1494. O jornalista responsável pelo periódico é Osvaldo Luiz /MTB  23094.

Seções da Revista (Ano VIII - nº 108 - dezembro de 2009)
Ponto de Vista
Palavra do Fundador (Monsenhor Jonas Abib)
Palavra em Destaque (Luzia Santiago)
Palavra da Igreja
Administração (Wellington Silva Jardim )
Clube da Evangelização
Jovem
Formação
Liturgia
Atualidade
Agenda

Ver também 
 Comunidade Canção Nova
 Rádio Canção Nova
 TV Canção Nova

Ligações externas
 Arquivos de edições da Revista Canção Nova
 Página da Revista Canção Nova no site do Reconhecimento Pontifício da comunidade
 Página da Revista Canção Nova na Wiki CN (Enciclopédia da Canção Nova)

Nova Cancao
Nova Cancao